Termin -{S23}- ima više značenja.

 S-oznake, S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej (odgovarajuću reč specifikuje proizvođač)
 Čilejanska podmornica Hajat (S23)